Release est une compilation d'Emmanuel Top sorti en 1995 sur le label français Attack records.
Les deux premiers CD réunissent par ordre chronologique tous les maxis singles réalisés par Emmanuel Top entre 1994 et 1995 sur ce même label.
Le troisième CD présente un mélange de ces titres réalisé par Eddy Airbow et l'inédit Armaguedon.

Depuis sa sortie en 1995, cette compilation n'a jamais été rééditée physiquement. Certains titres apparaissent cependant sur la compilation Emmanuel Top sortie en 2002.

En , est disponible, sur différents sites de téléchargement (tels que iTunes, Beatport et Amazon), une compilation appelée Attack Records Intégral reprenant les deux premiers CD de Release, c'est-à-dire tous les maxis de 1994 à 1995. Les maxis sont également réédités individuellement au format digital.

Ce même mois, Release est enfin rééditée mais uniquement au format numérique. Cette réédition ne concerne que les deux premiers CD.

Liste des titres de l'édition originale de 1995 
 CD 1 :
 Ecsta-Deal (8:10)
 Latex Culture (7:25)
 Turkish Bazar (6:18)
 Equilibrism (4:55)
 Cosmic Event (5:45)
 Acid Phase (5:15)
 This Is A...? (5:20)

 CD 2 :
 So Cold (7:20)
 Play It Loud (5:25)
 Tone (8:25)
 La Pipe A Eau (8:10)
 Climax V1.1 (9:25)
 Radio (11:40)
 Stress (11:40)
 Chill Out (11:40)

 CD 3 :
 Vinyl Mix [DJ Mix - Eddy Airbow] (56:05)
 Armaguedon (7:15)

Liste des titres de la réédition au format numérique de 2010 
 Ecsta-Deal (8:10)
 Latex Culture (7:25)
 Turkish Bazar (6:18)
 Equilibrism (4:55)
 Cosmic Event (5:45)
 Acid Phase (5:15)
 This Is A...? (5:20)
 So Cold (7:20)
 Play It Loud (5:25)
 Tone (8:25)
 La Pipe A Eau (8:10)
 Climax V1.1 (9:25)
 Radio (11:40)
 Stress (11:40)
 Chill Out (11:40)

Album d'Emmanuel Top
Album musical sorti en 1995